Jan Łaski (1456-1531), een Poolse kanselier en aartsbisschop
 Jan Łaski (1499-1560), wel bekend als Johannes a Lasco, een Poolse theoloog en hervormer